Niemcy:
 Hofheim – dzielnica Lampertheim
 Hofheim am Taunus – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Main-Taunus
 Hofheim in Unterfranken – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Haßberge
 Hofheim in Unterfranken – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Haßberge